Norrby IF is een Zweedse voetbalclub uit de wijk Norrby van Borås. De club werd in 1927 opgericht als Norrbygärde IF. In het seizoen 1955/56 speelde Norrby één seizoen in de Allsvenskan. De club speelde voornamelijk in de hogere amateurreeksen, maar het kwam zo nu en dan ook uit het profvoetbal. Er wordt gespeeld in de Borås Arena die gedeeld wordt met IF Elfsborg.

Geschiedenis
Het grootste succes voor de blauw-witten werd behaald in 1955, toen promotie naar de Allsvenskan werd bereikt. Er werden slechts drie wedstrijden gewonnen in het seizoen 1955/56. Het degradeerde meteen en keerde daarna nooit meer terug op het hoogste niveau.

Vanaf 2017 speelde Norrby IF in de Superettan nadat men de barragewedstrijden tegen Assyriska FF in winst wist om te zetten. Na zes seizoenen volgde directe degradatie naar de Ettan.

Norrby IF speelde tot op heden dertig seizoenen op het tweede voetbalniveau.

Eindklasseringen

|}

Namen Niveau 2:  1926-1986 Division 2; 1987-1999 Division 1. 
Namen Niveau 3:  tot 1987 Division 3; 1987-2005 Division 2; 2006-2019 Division 1.

Bekende spelers
  Lasse Nilsson

Externe links
 Officiële website

Zweedse voetbalclub
Sport in Borås